{{Ficha de campeonato
|nombre          = Campeonato Brasileño de Fútbol 1962
|nombre_original = Taça Brasil 1962
|imagen          = 
|imagen_tamaño   = 275px
|imagen_pie      = 
|país            =  Brasil
|categoría       = Fútbol
|fecha           = 5 de septiembre de 19622 de abril de 1963
|edición         = 4.ª edición
|página web      = 
|primero         =  Santos (2º título)
|segundo         =  Botafogo
|tercero         =  Internacional
|cuarto          = 
|participantes   = 18
|partidos        = 39
|goles           = 122 
|est_nombre1     = Máximo goleador
|est1            =  Coutinho (Santos) (7 goles)
|Ascendidos      = 
|Descendidos     = 
|anterior        = Campeonato Brasileño de Fútbol 1961
|actual          = Campeonato Brasileño de Fútbol 1962
|siguiente       = Campeonato Brasileño de Fútbol 1963
}}

El Campeonato Brasileño de Fútbol 1962, oficialmente Taça Brasil''' fue el cuarto torneo válido para el Campeonato Brasileño de Serie A. Fue organizado por la Confederación Brasileña de Fútbol con la finalidad de elegir el campeón brasileño de fútbol de 1962 que sería el representante de Brasil en la Copa Libertadores 1963, la cuarta edición de dicha competencia.

El torneo reunió a 18 Campeones estaduales del país, comenzó el 5 de septiembre de 1962 y finalizó el 2 de abril del año siguiente. El Santos Futebol Clube de São Paulo ganó el campeonato, al vencer en la final el Botafogo de Futebol e Regatas.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial
 futpedia.globo.com - campeonato - taca-brasil 1962 

Brasil en 1962
Fútbol en 1962
1962